krzywka (maszynoznawstwo)
 krzywka kreślarska - szablon plastikowy, służący do wykreślania linii krzywych o różnych kształtach
 Krzywka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice